Чемпионат Европы по фигурному катанию 2016 года прошёл с 26 по 31 января в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения 
Чемпионат прошёл с 25 по 31 января 2016 года в Братиславе (Словакия) на стадионе имени О. Непелы. Ранее город уже трижды принимал чемпионат Европы (1958, 1966, 2001), дважды как Чехословакия и дважды как Словакия.

Участники 
В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран—членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2015 года.

По итогам чемпионата Европы 2015 года каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Представительство по странам 
Более одного участника могут представить следующие национальные федерации:

Несостоявшиеся участники 
В предварительной заявке на чемпионат присутствовали две танцевальные пары из Норвегии Феа Рэбе с Тимоти Колето и Эстонии Марина Элиас с Денисом Карелиным. Также три спортивные пары: российские пары Юко Кавагути и Александр Смирнов (действующие на тот момент европейские чемпионы) были вынуждены сняться с соревнований из-за травмы, полученной партнёршей, Ксения Столбова с Фёдором Климовым из-за травмы партнёра и британская пара Амани Фенси с Кристофером Бояджи из-за распада пары. В заявке были: французский одиночник Шафик Бессегье, который не мог выступить из-за травмы и израильтянка Катарина Кульгейко.

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны достичь минимальной технической оценки элементов на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины 

На этом чемпионате в восьмой раз весь женский пьедестал заняли представители одной страны (в шестой раз представители России и второй год подряд).

Спортивные пары

Танцы на льду

Медальный зачёт

Представительство на следующий чемпионат 
Более одного участника могут представить следующие национальные федерации:

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата Европы по фигурному катанию 2016 на официальном сайте ISU
 Результаты

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Братиславе
2016 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Европа
Январь 2016 года
Спорт в Словакии в 2016 году
Чемпионаты Европы в Словакии
Фигурное катание